Le Joueur d'échecs, roman de Henry Dupuy-Mazuel (1926), qui fut adapté :
 Le Joueur d'échecs, film de Raymond Bernard (1927) ;
 Le Joueur d'échecs, film de Jean Dréville (1938) ;
  Le Joueur d'échecs (), nouvelle de Stefan Zweig (1943), qui fut adaptée :
 Le Joueur d'échecs, film de Gerd Oswald (1960) ;
 , film de Philipp Stölzl (2021) ;
Le joueur d'échecs, un roman graphique (librement adapté), de Thomas Humeau publié aux éditions Sarbacane (2015) ;
Le joueur d'échecs, un roman graphique (librement adapté), de David Sala publié aux éditions Casterman (2017).
 Le Joueur d'échecs, court-métrage des studios Pixar, réalisé par Jan Pinkava (1997).
 Le Joueur d'échecs, un dessin de Jean de Bray (1661)

Autres 
 Le Joueur d’échecs de Maelzel (Maelzel's Chess Player), essai d'Edgar Allan Poe sur le Turc mécanique, publié à Richmond dans le Southern Literary Messenger en avril 1836, traduit par Baudelaire dans Histoires grotesques et sérieuses (1855)
 La Joueuse d'échecs, un roman de Bertina Henrichs de 2005.